СУ-26:

 Су-26 —  спортивный самолёт.
 СУ-26 (САУ) — самоходная артиллерийская установка, СССР.